Райські птахи:

 Райські птахи (Paradisaeidae) — родина птахів ряду горобцеподібних.
 Райські птахи (фільм) — український художній фільм режисера Романа Балаяна.

Див. також 
 Райський Птах (сузір'я)